Иоанн XIV (; в миру Пьетро Канепанова,  или Петр Канепановий, ; X век — ) — Папа Римский с 10 декабря 983 года по 20 августа 984 года.

Биография 
Пьетро Канепанова родился в Павии и до своего восхождения на папский престол был епископом Павии и канцлером Оттона II Рыжего. Перед тем, как выдвинуть Пьетро, Оттон II предложил кандидатуру Майоля, настоятеля Клюни, имевшему репутацию святого человека, но тот отказался. Переговоры с Пьетро также не были лёгкими и длились четыре месяца, в течение которых папский престол был вакантным. Пьетро решил сменить имя при интронизации в знак смирения, чтобы избежать аналогий со Святым Петром.

Оттон II умер в Риме вскоре после избрания папы, 7 декабря, ему было всего 28 лет. Его преемник, Оттон III, был трёхлетним мальчиком, и императорская семья решила вернуться в Германию, чтобы противостоять претензиям на престол дяди Оттона III, герцога Баварии Генриха.

Оставшись без защиты императора, Иоанн XIV ничего не мог противостоять Кресцентии — самой могущественной семье Рима. Кресченци вернули из изгнания Франко Феруччо — антипапу Бонифация VII. Бонифаций за время своего пребывания в Константинополе смог заручиться и поддержкой византийского императора, Василия II, который был враждебен к Священной Римской империи.

В апреле 984 года на синоде, проведённом Бонифацием VII, Иоанн свергнут и заключён в тюрьму в замке Сант-Анджело, где и умер через четыре месяца, от голода и пыток.

Сразу после низложения Иоанна XIV Бонифаций VII был интронизирован. Духовенство и народ Рима приняли его, однако традиционно он считается антипапой и не включается в перечень римских пап.

Примечания

Литература 
 

Папы римские
Родившиеся в Павии
Епископы Павии
Церковные деятели X века
Умершие в местах лишения свободы
Умершие от голода